Дюрен — місто в Німеччині, що належть до федеральної землі Північного Рейну — Вестфалії.
 Дюрен — петрографічна складова, макроскопічно помітний найбільш матовий інгредієнт, літогенетичний тип (літотип) вугілля викопного.
 Дюрен — циклічний вуглеводень, також відомий як 1,2,4,5-тетраметилбензол.